Echegaray est un cratère de Mercure

Patronyme 

 María Catalina Irigoyen Echegaray (1848-1918), religieuse espagnole, bienheureuse ;
 José de Echegaray (1832-1916), mathématicien et dramaturge espagnol.

Voir aussi